В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Трейсі Остін (фінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Вірджинія Вейд (півфінал)

 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Керолайн Столл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships